Vaktanberget kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vaktanberget, Korsholm, Österbotten, 
 Vaktanberget, Kyrkslätt, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar